Die Abkürzung KVDR oder kvdr steht für:

 Nordkorea (Koreanische Volksdemokratische Republik)
 Krankenversicherung der Rentner

Abkürzung